Батиста  (Batista) е испанско или португалско фамилно име, което буквално означава „баптист“. Използва се и като презиме. Може да се отнася до:

 Дейв Батиста, американски кечист
 Фулхенсио Батиста, кубински диктатор свален от Фидел Кастро през 1959
 Норкис Батиста, известна венецуелска актриса
 Серхио Батиста, аржентински футболист

Испански фамилни имена
Португалски фамилни имена